Days Like This (Van Morrison), een studioalbum van Van Morrison
Days Like This (single), een single van Van Morrison
Days like this (Krezip), een studioalbum van Krezip
Days Like This (Radio Ulster), een radioprogramma uitgezonden op BBC Radio Ulster
Days Like This (film), een film uit 2001, geregisseerd door Mikael Håfström
Days Like This (ER), een televisieaflevering